Azeem Hafeez - ex giocatore pakistano di cricket
 Hafiz Hafeez ur Rehman - politico pakistano
 Mohammad Hafeez - giocatore pakistano di cricket
 Osman Abdel Hafeez - schermidore egiziano
 Sayed Abdel Hafeez - ex calciatore egiziano, centrocampista